Rondholz ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Rondholz (* 1938), deutscher Historiker, Journalist und Autor
 Paul Rondholz (1880–1967), deutscher katholischer Priester, Jesuit und Autor geistlicher Schriften